Фаберо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 48,06 км². Население — 5298 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 122 км.

Население

Города-побратимы 
 Каштелу-ди-Пайва, Португалия

 Вила-Пока-ди-Агиар, Португалия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento
 Fabero.net
 Fabero municipal
 Blog FaberoSfera

Муниципалитеты Леона